Франко-германский договор () — соглашение, подписанное 4 ноября 1911 года в Берлине между Францией и Германией. Завершило Агадирский кризис.

По соглашению, Германская империя признавала власть Франции над Марокко. Франция, в свою очередь, передавала Германии Конго и часть территории Французской Экваториальной Африки, которые образовали колонию Новый Камерун.

Литература 
 

1911 год в Марокко
История Берлина
XX век в Габоне
XX век в Республике Конго
XX век в Центральноафриканской Республике
XX век в Чаде
Германско-французские отношения
Международные договоры Германской империи
Договоры Франции периода Третьей республики
Германский Камерун
Международные договоры о территориальных изменениях
Изменение территории Германии
Изменение территории Франции
Международные договоры XX века
События 4 ноября
1911 год в политике‎
Ноябрь 1911 года